Grupp F i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Målskyttar
Det gjordes 101 mål på 30 matcher, vilket gav ett snitt på 3,37 mål per match.

8 mål
 Eran Zahavi

6 mål
 Mu'nas Dabbur

5 mål

 Marko Arnautović
 Joakim Mæhle
 Andreas Skov Olsen

4 mål

 Lyndon Dykes
 John McGinn

3 mål

 Christoph Baumgartner
 Saša Kalajdžić
 Klæmint Olsen
 Dor Peretz
 Ion Nicolaescu
 Ché Adams

2 mål

 Marcel Sabitzer
 Louis Schaub
 Mikkel Damsgaard
 Kasper Dolberg
 Simon Kjær
 Jonas Wind
 Manor Solomon
 Shon Weissman
 Ryan Fraser

1 mål

 Aleksandar Dragović
 Konrad Laimer
 Dejan Ljubicic
 Christopher Trimmel
 Martin Braithwaite
 Jacob Bruun Larsen
 Andreas Cornelius
 Thomas Delaney
 Pierre Emile Højbjerg
 Marcus Ingvartsen
 Mathias Jensen
 Christian Nørgaard
 Yussuf Poulsen
 Robert Skov
 Jens Stryger Larsen
 Daniel Wass
 Sonni Nattestad
 Meinhard Olsen
 Sølvi Vatnhamar
 Heini Vatnsdal
 Nir Bitton
 Bibras Natkho
 Cătălin Carp
 Nicolae Milinceanu
 Grant Hanley
 Scott McTominay
 Nathan Patterson
 John Souttar

Anmärkningslista

Källor
 Uefa.com

Referenser

F